Amoun est un nom propre qui peut désigner :

 Amoun ou Amon, une des principales divinités du panthéon égyptien.

 Amoun (), Amoun des Kellia, Amon, Ammon ou Amun, fondateur de la colonie d'anachorètes de Nitrie, à l'ouest du delta du Nil, à soixante kilomètres au sud d'Alexandrie, en Égypte ; saint chrétien fêté le 4 octobre.

Références